Albergo Croce di Malta – edificio a La Spezia in Liguria
 Albergo Croce di Malta – edificio a Lecco in Lombardia